Административный округ Позен () — административная единица в Германии:
 Позен (административный округ, Пруссия), 1815—1919 годы
 Позен (административный округ, Вартеланд), 1939—1945 годы